Voor deelname aan de eindronde van de African Cup of Nations 2004, het CAF kampioenschap voor nationale voetbalelftallen, in Tunesië moesten de landen, behalve Tunesië (als gastland) en Kameroen (als titelverdediger) die automatisch waren geplaatst voor de eindronde, zich kwalificeren. Voor de kwalificatie schreven 49 landen zich in.

De landen werden in 13 groepen verdeeld; 10 groepen van 4 waarvan de groepswinnaars zich kwalificeerden en de beste nummer 2. Er waren ook 3 groepen van 3 waar enkel de groepswinnaar zich kwalificeerde. Benin, Rwanda en Zimbabwe kwalificeerden zich voor de eerste keer en mochten hun debuut maken op de Afrika Cup.

Kwalificatiegroepen

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Groep 9

Groep 10

Groep 11

Groep 12

Groep 13

Gekwalificeerde landen

2004 (kwalificatie)